Gastó de Foix o Gastó III de Castellbò (1444 - Libourne, Aquitània, 1470), vescomte de Castellbò, infant de Navarra i príncep de Viana 
 Gastó de Foix-Nemours (Maseras, 1489 - Ravenna, 1512), noble i militar francès 
 Gastó I de Foix (1288 - Maubuisson, Aquitània, 1315), comte de Foix i vescomte de Bearn, Marsan i Castellbò (1302-1315), i Baró de Castellví
 Gastó II de Foix (1308 – Sevilla, 1343), comte de Foix i vescomte de Bearn i Marsan (1315 –43)
 Gastó III de Foix (1331 - Orthez, França, 1391), comte de Foix i vescomte de
 Gastó IV de Foix (1425 - Roncesvalls, Regne de Navarra, 1472), vescomte de Castellbò (1423-1462); comte de Bigorra i vescomte de Bearn i rei consort de Navarra